

Astronomia 
 26333 Joachim – asteroide della fascia principale

Onomastica 
 Joachim – variante in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Gioacchino

Persone 
 Aurélien Joachim (1986) – calciatore lussemburghese 
 Benoît Joachim (1976) – ciclista su strada lussemburghese
 Charlie Joachim (1920-2002) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Joachim (1874-1942) – canottiere statunitense
 Joseph Joachim (1831-1907) – violinista, direttore d'orchestra, compositore e insegnante ungherese
 Julian Joachim (1974) – calciatore inglese
 Walter Joachim (1901–...) – calciatore austriaco